Съезжее — название географических объектов на территории России:

 Съезжее — озеро в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Съезжее — селище в Миголощском сельском поселении Хвойнинского района Новгородской области.
 Съезжее — село в Богатовском районе Самарской области